Nykøbing Falster Håndboldklub ist ein dänischer Handballverein aus Nykøbing Falster, deren Damenmannschaft in der Damehåndboldligaen, die höchste dänische Spielklasse, spielt. 2017 gewann Nykøbing Falster die dänische Meisterschaft. Im Dezember 2018 gewann Nykøbing Falster erstmals den dänischen Pokal.

Kader 2022/23 
Trainer: Jakob Larsen

Bekannte ehemalige Spielerinnen 

  Mette Gravholt
  Pernille Holst Holmsgaard
  Louise Svalastog Spellerberg
  Althea Reinhardt
  Berit Kristensen
  Sarah Iversen
  Cecilie Woller
  Lærke Nolsøe
  Sakura Hauge
  Angelica Wallén
  Anna Lagerquist
  Nathalie Hagman
  Johanna Westberg
  Johanna Forsberg
  Bárbara Arenhart
  Deonise Fachinello
  Karoline de Souza
  Tiril Merg
  Dione Housheer
  Estavana Polman

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Dänischer Handballverein
Organisation (Guldborgsund Kommune)
Falster
Sport (Guldborgsound Kommune)